Das bett1Aces war ein Tennis-Showturnier in Berlin, das aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland 2020 als Ersatz für die unterbrochenen Turnierserien ATP Tour 2020 und WTA Tour 2020 ins Leben gerufen wurde. Gespielt wurde vom 13. bis 15. Juli 2020 im Steffi-Graf-Stadion auf Rasen und vom 17. bis 19. Juli im Flughafen Tempelhof auf einem Hartplatz.

Teilnehmer 
Folgende Spieler/-innen nahmen an dem Turnier teil.

 Der Weltranglistenplatz ist vom 16. März 2020.

Ergebnisse

Steffi-Graf-Stadion 
13. – 15. Juli 2020

Damen

Herren

Flughafen Tempelhof 
17. – 19. Juli 2020

Damen

Herren

Weblinks 
 Website des Turniers

Tennisturnier 2020
Tennisturnier in Berlin